

Patronyme 

 Tien Shiau-wen, une pongiste handisport taïwanaise ;
 Tiên Tiên, une chanteuse vietnamienne.

Toponymie 

 Tien, une commune rurale du Burkina Faso
 Tien An Men

Autres 
 Le kanji et sinogramme 天